Dividida em várias etapas, a edição 1972 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 9ª edição do torneio foi vencido pelo time do FUPE.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1972 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Esporte no Brasil em 1972
1972 no rugby